Noordwand, wand van een berg
Nordwand (film), dramafilm uit 2008 over de beklimming van de Nordwand van de Eiger